Huangshan  bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Huangshan (黄山市) in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Huangshan (Stadt)
 den auf dem Gebiet der gleichnamigen Stadt gelegene Stadtbezirk Huangshan (黄山区), siehe Huangshan (Stadtbezirk)
 die Großgemeinde Huangshan (黄山镇) im Stadtbezirk Luozhuang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Huangshan (Luozhuang)
 die Großgemeinde Huangshan (黄山镇) des Autonomen Kreises Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Huangshan (Yulong)
 die ehemalige Großgemeinde Huangshan (黄山镇) des Kreises Tancheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Huangshan (Tancheng)
 die Gemeinde Huangshan (黄山乡) des Kreises Huguan in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Huangshan (Huguan)
 das Straßenviertel Huangshan (黄山街道) im Stadtbezirk Yunlong in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Huangshan (Yunlong)
 das Straßenviertel Huangshan (黄山街道) im Kreis Zouping in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Huangshan (Zouping)
 das Gebirge Huang Shan (黄山), siehe Huang Shan